

Biologie 

 Argonauta hians Lightfoot, een inktvis, vernoemd naar de Britse 18e eeuwse weekdierenkenner John Lightfoot
 Argonauta nodosus Lightfoot, een inktvis, vernoemd naar de Britse 18e eeuwse weekdierenkenner John Lightfoot
 Buccinum pustulosum Lightfoot, een slakkensoort, vernoemd naar de Britse 18e eeuwse weekdierenkenner John Lightfoot
 Cymbium (....) Lightfoot, verschillende soorten zeeslakken, vernoemd naar de Britse 18e eeuwse weekdierenkenner John Lightfoot

Film en games 

 Captain Lightfoot (1955), een Amerikaanse film van regisseur Douglas Sirk
Lightfoot (Transformers), een karakter uit de Japanse animatie- en speelgoedserie Transformers: Super-God Masterforce
 Sammy Lighfoot, een computerspel van Sierra Entertainment
 Thunderbolt and Lightfoot (1974), een Amerikaanse misdaadfilm van Michael Cimino met Clint Eastwood en Jeff Bridges

Geschiedenis 

 Operatie Lightfoot, de start van de Tweede slag bij El Alamein (Egypte) op 23 oktober 1942, een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog

Personen 

 Lightfoot (atleet), een Canadese Lacrosse-atleet die in 1904 tijdens de Olympische Spelen met het Summer Mohawk Indians Lacrosse Team brons won
 Francis Lightfoot Lee, een ondertekenaar van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring (1776) namens de staat Virgina (VS) 
 Gordon Lightfoot (1938), een Canadese folkzanger, componist en tekstschrijver
 Henry Josiah Lightfoot Boston (1898 – 1969), van 1962 - 1967 de Britse gouverneur-generaal van Sierra Leone
 John Lightfoot (1735-1788), een Britse botanicus, weekdierenkenner en priester
 Joseph Lightfoot (1828–1889), een Britse theoloog
 Kathy Lightfoot-Sledge (1959), een lid van de Amerikaanse popgroep Sister Sledge
 Melinda Lightfoot (1962), een Britse jazz-zangeres
 Paul Lightfoot (1966), een Britse balletdanser en choregraaf die aan het Nederlands Dans Theater verbonden was
 Steve Lightfoot (ook bekend onder de namen Steven Lightfoot of Robert Scott Fraser), een Brits televisieproducer
 Sue Lightfoot, een letterontwerper die meewerkte aan het lettertype Webdings
 Terry Lightfoot (1935 – 2013), een Britse jazzklarinettist, -saxofonist en bandleider